Верхние Метески — название населённых пунктов.

Россия 
 Верхние Метески — деревня в Арском районе Татарстана.
 Верхние Метески — деревня в Тюлячинском районе Татарстана.